Флюорит:

Флюорит — минерал плавиковый шпат.
Флюорит — газоанализатор для измерения объемной доли кислорода в инертных газах и азоте.